Krivina kan syfta på:

Bulgarien 

 Krivina (distrikt i Bulgarien, Ruse), Obsjtina Tsenovo, 
 Krivina (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija grad), Stolitjna Obsjtina,

Rumänien 

 Crivina (ort i Rumänien, Mehedinți), Comuna Burila Mare,